Abby – zdrobniała forma imienia Abigail
 Abby (serial telewizyjny)